Ви́ктор Гео́ргиевич Гелова́ни (1878—1921) — князь, родился с. Спатагори Кутаисской губернии Российской империи, ныне в составе Грузии — один из известнейших инженеров-механиков своего времени в Закавказье.

Биография 

Как и большинство представителей династии Геловани, Виктор Георгиевич родился в маленьком красивом горном селении Спатагори, Лечхумской областии Грузии. Получив домашнее начальное образование, он затем поступил в Харьковский технологический институт Императора Александра III, который с отличием закончил в 1910 году. В копии диплома сказано:

Закончив институт, Виктор Георгиевич начинает работать инженером на строительстве различных крупных объектов в Грузии. Проектирование мостов, железнодорожных и других сложных инженерных сооружений в Закавказье вскоре принесло ему широкую известность. Английские промышленники, которые в то время активно действовали в Азербайджане, пригласили Виктора Георгиевича на строительство нефтяных сооружений и железных дорог в Баку. Здесь он участвовал в осуществлении нескольких крупных проектов, в том числе, строительстве железной дороги Баку-Баладжара.

В феврале 1921 года, узнав, что советские войска перешли южную границу Грузии возвращается на родину, где при неизвестных обстоятельствах расстрелян большевиками.

Семья 

 Отец — Князь Геловани, Георгий Алмасханович
 Мать — Княжна Кипиани, Екатерина Николаевна
 Супруга — Княгиня Анна Серапионовна Шенгелия. В этом браке родились:
 Князь Геловани, Арчил Викторович — советский военачальник, маршал инженерных войск.
 Князь Геловани, Георгий Викторович — умер младенцем.

См. также 
 Геловани
 Геловани, Арчил Викторович
 Геловани, Виктор Арчилович
 Геловани Арчил Викторович (мл)

Виктор Георгиевич